Yongdam-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Yongdam-dong, Jeju, stadsdel i Jeju,
 Yongdam.Myeongam.Sanseong-dong, stadsdel i Cheongju, Norra Chungcheong,